Парламентский холм (, , разговорное название — Холм, ) — архитектурный комплекс в Оттаве, где заседает высший законодательный орган Канады.

В центральном здании расположен «красный зал» заседаний Сената и «зелёный зал» Палаты общин. В круглом здании над Оттава-рекой расположена Библиотека Парламента, в западном и восточном блоках — вспомогательные конторы сенаторов и других членов Парламента.

Здания парламента в стиле неоготики из серых гранитных глыб крытых позеленевшими медными пластинами создают впечатление, что они построены одновременно с английским парламентом. На самом деле возведены эти сооружения в 1922 году. Первоначальный центральный блок построен в начале 1860-х годов, но он был разрушен огнём 3 февраля 1916 года. Из старых основных зданий уцелело лишь здание Библиотеки парламента. Все остальные здания необходимо было выстроить заново, что и было сделано в начале 1920-х годов. По обе стороны от Центрального блока расположены Восточный и Западный блоки, построенные в период с 1859 по 1895 год. Башня Мира — самая высокая часть парламентского комплекса — это памятник канадцам, погибшим на полях сражений в Европе в Первую мировую войну. Она была сооружена взамен уничтоженной пламенем пожара Башни Виктории.

Наиболее просторное среди всех парламентских помещений — зал Конфедерации, или Зал двухсот, по числу депутатов парламента. В Мемориальной палате парламента на особом постаменте лежит объемистая книга. В ней записаны имена всех канадцев, погибших в Европе на полях Первой и Второй мировых войн.

На парламентской площади в окружении гербов канадских провинций горит Вечный огонь — символ единства страны. По утрам на Парламентском холме происходит церемония смены караула, привлекающая зрителей. Недалеко от здания парламента, на Веллингтон-стрит, находится национальный пресс-клуб. Сюда приходят журналисты, обозреватели национальных телекорпораций CBC и CTV, корреспонденты зарубежных газет и журналов. Здесь можно узнать самые последние новости, принять участие в политических дискуссиях.

[
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q3533602", 
  "properties": {
      "title": "Peace Tower"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q5062237", 
  "properties": {
      "title": "Centre Block"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q1125633", 
  "properties": {
      "title": "Library of Parliament"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q5327883", 
  "properties": {
      "title": "East Block"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q7984482", 
  "properties": {
      "title": "West Block"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q2091081", 
  "properties": {
      "title": "National War Memorial"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q5061687", 
  "properties": {
      "title": "Central Post Office"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q24559", 
  "properties": {
      "title": "Office of the Prime Minister and Privy Council"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q7926617", 
  "properties": {
      "title": "Victoria Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q4549747", 
  "properties": {
      "title": "Sir John A. Macdonald Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q6975038", 
  "properties": {
      "title": "National Press Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q7981337", 
  "properties": {
      "title": "Wellington Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q4856072", 
  "properties": {
      "title": "Bank of Canada"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q5159777", 
  "properties": {
      "title": "Confederation Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q6316889", 
  "properties": {
      "title": "Justice Building"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q6587151", 
  "properties": {
      "title": "St. Andrew's Presbyterian Church"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q5329745", 
  "properties": {
      "title": "East and West Memorial Buildings"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q913250", 
  "properties": {
      "title": "Library and Archives Canada"
         }
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q196615", 
  "properties": {
      "title": "Supreme Court of Canada"
         }
},
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-75.6988, 45.4237] },
  "properties": {
    "title": "Centennial Flame",
    "marker-size": "medium",
    "marker-symbol": "monument"
  }
}
]

См. также 
 Оттава (река)
 Здание Конфедерации
 Здание парламента (Квебек)

Примечания 

Здания парламентов
Здания и сооружения Оттавы